Нижче наведено список населених пунктів Пазарджицької області, Болгарія.

Примітки 

Пазарджицька область